Minho kan syfta på:

Geografi

Portugal
Minho (provins) – en provins i nordvästra Portugal mellan 1936 och 1976
Minho (vinregion) – en vinregion 
 Minho-Lima –  en statistisk subregion 
 Rio Minho – gränsflod i norr mot Spanien (spanska: río Miño)

Se även
 Rio Minho
 Miño

Robotskapade Spanienförgreningar